Thomas Johnson peut désigner :
 Thomas Johnson (-1537), moine britannique, saint catholique fêté le 20 septembre ;
 Thomas Johnson (1604 ou 1605 - 1644), botaniste britannique ;
 Thomas Johnson (1714-1778), sculpteur sur bois britannique dans le style décoratif Rococo (un siècle après, il inspira une grande Pendule aux Chinois en bois doré, c. 1860) ;
 Thomas Johnson (fl. à Harrogate vers 1790), silhouettiste britannique (cf. Thomas Johnson) ; 
 Thomas Johnson (1732-1819), juriste et homme politique américain ;
 Thomas Johnson (1802-1865), missionnaire méthodiste américain ;
 Thomas Johnson (1863-1954), botaniste britannique ;
 Thomas Johnson (1872-1963), homme politique irlandais ;
 Thomas Johnson (1886-1966), cycliste britannique ;
 Thomas Francis Johnson (1909-1988), homme politique américain ;
 Thomas Johnson (1928-2007), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Thomas Johnson (1955-), grand reporter français, auteur-réalisateur de films documentaires ;
 Thomas Johnson (1959-), un coureur d'ultra-trail américain ;
 Thomas Johnson ou Tommy the Clown (1969-) danseur américain inventeur du Krump.

Voir aussi